Sacerdos est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Nom commun 
 sacerdos, nom en latin du prêtre dans la Rome antique

Nom propre 
 Sacerdos de Lyon, ou Sardot ou Serdot ou saint Sacerdos, évêque de Lyon, fils de saint Rustique et oncle de saint Nizier ; saint chrétien fêté le 12 septembre.
 Sacerdos de Limoges (670 - vers 720), évêque de Limoges ; saint chrétien fêté le 5 mai.

Références